Man from Music Mountain – film statunitense del 1938 diretto da Joseph Kane
Man from Music Mountain – film statunitense del 1943 diretto da Joseph Kane